

Teste di serie 

  Jürgen Melzer (primo turno)
  Borna Ćorić (ultimo turno, Lucky Loser)
  Marsel İlhan (qualificato)
  James Ward (qualificato)

  Lucas Pouille (qualificato) 
  Édouard Roger-Vasselin (primo turno) 
  Evgenij Donskoj (primo turno) 
  Nikoloz Basilashvili (primo turno)

Qualificati 

  Lucas Pouille
  Fabrice Martin

  Marsel İlhan 
  James Ward

Lucky Loser 

  Borna Ćorić

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2015
ATP World Tour 2015